Kimberley vagy Kimberly:
 Amerikai Egyesült Államok
 Kimberly, település Alabamában
 Kimberly, település Arkansasban
 Kimberly, település Idahóban
 Kimberly, település Minnesotában
 Kimberly, település Missouriben
 Kimberly, település Nevadában
 Kimberly, település a nyugat-virginiai Fayette megyében
 Kimberly, település a nyugat-virginiai Monongalia megyében
 Kimberly, település Oregonban
 Kimberly, település Utahban
 Kimberly, település Wisconsinben
 Ausztrália
Kimberley, település Nyugat-Ausztráliában
 Dél-afrikai Köztársaság
Kimberley, Észak-Fokföld tartomány székhelye
 Egyesült Királyság
Kimberley, település Nottinghamshire megyében
 Kanada
Kimberley, település Brit Columbia tartományban